Курщина — деревня в Ершичском районе Смоленской области России. Входит в состав Руханского сельского поселения. Население — 8 жителей (2007). 

Расположена в южной части области в 13 км к юго-востоку от Ершичей, в 33 км юго-западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 34 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Криволес на линии Рославль — Кричев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Ершичского района